JMK steht für:
 Jugendmedienkommission, Gremium des österreichischen Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur
 Flughafen Mykonos in Griechenland (IATA-Code)
 JMK, Markenname des Automobilherstellers Jacques Muller

jmk steht für:
 Jämtländische Sprache, Gruppe von skandinavischen Dialekten (SIL-Code)

JMK